
Šentjur (z različnimi variantami zapisa) je ime več naselij:

Slovenija 

 Šentjur, Občina Šentjur
 Šentjur na Polju, Občina Sevnica
 Šent Jurij, Občina Grosuplje
 Šentjurij na Dolenjskem, Občina Mirna Peč
 Šentjurje, Občina Ivančna Gorica
 Šenčur, Občina Šenčur
 Šentjur (staro ime), po letu 1945 preimenovan v Podkum, Občina Zagorje ob Savi
 Šentjur, ljudsko poimenovanje za Sv. Jurij ob Taboru, zdaj Tabor v Savinjski dolini

Občine 

 Občina Šentjur

Koroška, Avstrija 

Sledeča naselja se nahajajo na Južnem Koroškem v Avstriji:

 Šentjur, pri Celovcu, nem. Sankt Georgen am Sandhof, mesto Celovec
 Šentjur, pri Libučah, nem. Sankt Georgen, mestna občina Pliberk
 Šentjur na Strmcu, nem. Sankt Georgen am Sternberg, občina Vernberk
 Šentjur na Zilji, nem. Sankt Georgen im Gailtal, občina Čajna v Ziljski dolini
 Šentjur na Vinogradih, nem. Sankt Georgen am Weinberg, mestna občina Velikovec
 Šentjurij ob Dolgem jezeru, Sankt Georgen am Längsee, občina Šentjurij ob Dolgem jezeru, Zgornja Koroška

Viri

Glej tudi 

 Sveti Jurij (razločitev)
 priimek Šentjurc 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška